Сосновка — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Кулунского сельсовета.

География 
Село расположено в 9 км к северу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сосновка на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района